Silver City pode se referir a:

Lugares

Silver City (Carolina do Norte)
 Silver City (Idaho)
 Silver City (Iowa)
 Silver City (Michigan)
 Silver City (Mississippi)
 Silver City (Novo México)
 Silver City (Nevada)
 Silver City (Oklahoma)
 Silver City (Utah)

Apelidos 
 Broken Hill, Austrália
 Meriden, Connecticut, EUA
 Sheffield, Reino Unido
 Taunton, Massachusetts, EUA

Outros usos 
 Silver City - filme de 1951 com Edmond O'Brien
 Silver City - filme de 2004
 Silver City Airways - uma companhia aérea extinta do Reino Unido

Desambiguação